Vinialesaurus est un genre éteint de plésiosaures ayant vécu aux Caraïbes au cours du Jurassique supérieur (Oxfordien), soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Ses restes fossiles ont été trouvés dans la vallée de Viñales à Cuba.

Seule une espèce est connue, l'espèce type : Vinialesaurus caroli.

Découverte et dénomination 
Cette espèce portait à l'origine le nom de Cryptocidus cuervoi caroli tel qu'elle avait été décrite par De la Torre et Rojas en 1949. Le nom de genre Vinialesaurus provient de Viñales, une ville de l'ouest de Cuba où les fossiles ont été découverts.

Description 
Comme pour beaucoup de reptiles aquatiques, ses pattes ont évolué en nageoires qu'il utilise pour nager. Son cou est long et large, et se termine par une tête relativement petite. Ses dents montrent qu'il était carnivore. Bien qu'il soit difficile de déterminer sa taille et sa longueur, il devait mesurer entre quatre et dix mètres de long et peser entre une et trois tonnes.

Sources

Références

Compléments

Articles connexes 
 Liste de plésiosaures
 Musée d'histoire naturelle de La Havane

Liens externes 
  Origine et évolution des Caraïbes et des biomes marins et terrestres.
  Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Pinar del Río.
 Vinialesaurus sur le Plesiosaur site.

Références taxinomiques 
 
 

Animal du Jurassique supérieur
Diapside du Jurassique
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2002
Taxon fossile décrit en 1949